Кэтлин Женевьев (Кэ́ти) Леде́ки ( (); ) — американская пловчиха, специализирующаяся в плавании вольным стилем на средних и длинных дистанциях (200, 400, 800 и 1500 метров). Семикратная олимпийская чемпионка (одна из 9 женщин во всех видах спорта, выигравших 7 золотых медалей), 19-кратная чемпионка мира (в том числе 14 раз на личных дистанциях). Рассматривается экспертами как одна из сильнейших пловчих в истории.

Рекордсменка мира в плавании вольным стилем на дистанциях 800 и 1500 метров на длинной воде. До мая 2022 года также владела мировым рекордом на дистанции 400 метров. Всего за карьеру установила 14 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, как минимум три на каждой дистанции.

Биография 
Отец пловчихи Дэвид Ледеки — юрист чешского и еврейского происхождения; мать Мэри Джен Хейган — ирландка, в прошлом так же пловчиха. Дед спортсменки Яромир Ледецки (род. 1927), эмигрировал в США из Чехословакии в 1947 году. Её дядя — Джонатан Джозеф Ледеки (род. 1958) — совладелец хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» и команды «Бриджпорт Саунд Тайгерс», в прошлом — совладелец «Вашингтон Кэпиталз».

Спортивная карьера 

Дебютировав в 15-летнем возрасте в составе сборной США на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, она завоевала золотую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем, лидируя от начала заплыва до его конца и показав второй результат за всю историю состязаний.

В 2013 году на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года стала четырёхкратной чемпионкой мира, установив новые мировые рекорды на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

В августе 2014 года на  в Голд-Кост (Австралия) Ледеки продемонстрировала результат 3 минуты 58,37 секунды — установив новый мировой рекорд в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

В августе 2015 года на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани установила мировой рекорд на дистанции 1500 метров (15:27,71), а на следующий день ещё раз улучшила своё достижение (15:25,48). Также установила рекорд в финальном заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, побив свой же предыдущий рекорд более чем на 3 сек (8:07,39). Кроме этих двух побед выиграла в Казани ещё три золотые медали — на дистанции 400 метров вольным стилем с рекордом чемпионатов мира, 200 метров вольным стилем и в эстафете 4×200 м вольным стилем.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выступила на пяти дистанциях и завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль. Ледеки выиграла дистанции 200, 400 и 800 метров вольным стилем, при чём на дистанциях 400 и 800 метров установила в финалах мировые рекорды (3:56.46 и 8:04.79 соответственно). На дистанции 800 метров преимущество Ледеки над серебряным призёром Джазмин Карлин составило более 11 секунд. Также победила в составе сборной США в эстафете 4×200 метров вольным стилем, где плыла на последнем этапе в финале. В эстафете 4×100 метров вольным стилем Ледеки также плыла на последнем этапе в финале, но не сумела догнать австралийку Кейт Кэмпбелл, в итоге американки стали вторыми с рекордом Америки, а австралийки победили с мировым рекордом.

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште Ледеки продолжила доминировать: она выиграла пять золотых и одну серебряную медаль. Ледеки победила на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, а также в составе эстафетных сборных США 4×100 метров вольным стилем и 4×200 м вольным стилем. На дистанции 1500 метров проплыла на 6 секунд медленнее своего мирового рекорда, установленного на чемпионате мира 2015 года, но всё равно выиграла у серебряного призёра Миреи Бельмонте Гарсии более 19 секунд. На дистанции 200 метров Ледеки поделила второе место с Эммой Маккеон (1:55.18), золото досталось опытной Федерике Пеллегрини (1:54.73). При этом в полуфинале Ледеки проплыла на 0,04 сек быстрее, чем Пеллегрини в финале. По итогам чемпионата на счету Ледеки стало 14 титулов чемпионки мира за карьеру, и она стала самой титулованной женщиной в истории чемпионатов мира по водным видам спорта, опередив Мисси Франклин.

На чемпионате мира 2019 года в Кванджу Ледеки испытывала проблемы со здоровьем. Она отказалась от участия в предварительном заплыве на 200 метров вольным стилем, а на дистанции 1500 метров показала лучшее время в предварительных заплывах (15:48,90), но решила не выступать в финале. На дистанции 400 метров вольным стилем Ледеки в финале проиграла 1,21 сек австралийке Ариарне Титмус, установившей рекорд Океании (3:58,76). В эстафете 4×200 м вольным стилем Ледеки плыла на втором этапе и показала хорошее время (австралийка Мэдисон Уилсон проплыла на 2 сек медленее), но американки на финише всё же уступили 0,37 сек австралийкам, установившим мировой рекорд (сами американки установили рекорд Америки). Единственное золото на чемпионате Ледеки выиграла на своей любимой дистанции 800 метров вольным стилем. При этом финале она лишь ближе к финишу сумела обойти Симону Квадареллу и победила с результатом 8:13,58, Квадарелла установила рекорд Италии, но отстала на 1,41 сек.

На Олимпийских играх в Токио, прошедших в 2021 году, Ледеки выступила на пяти дистанциях и завоевала 4 медали: два золота и два серебра. На дистанции 400 метров вольным стилем Ледеки показала лучшее время в предварительных заплывах (4:00,45), однако в финале проиграла Ариарне Титмус, которая проплыла всего на 0,23 сек медленнее мирового рекорда, установленного Ледеки на Играх 2016 года. Ледеки отстала от Титмус на 0,67 сек, хотя показала второй для себя результат на дистанции 400 метров за карьеру (3:57,36). Это было первое поражение Ледеки на индивидуальных дистанциях на Олимпийских играх. На дистанции 1500 метров вольным стилем, на которой женщины впервые в истории соревновались на Олимпийских играх, Ледеки установила олимпийский рекорд в предварительных заплывах (15:35,35), а в финале проплыла медленнее на 2 сек, но этого хватило для победы (Эрика Салливан отстала на 4 секунды). При этом Ледеки плыла гораздо медленнее своего мирового рекорда на этой дистанции, установленного в 2018 году (15:20,48). На дистанции 200 метров вольным стилем Ледеки уверенно вышла в финал, однако там достаточно неожиданно не сумела добраться до медалей, заняв только пятое место с результатом 1:55,21. От бронзовой медали её отделили 0,51 сек. Золото досталось Ариарне Титмус, установившей олимпийский рекорд (1:53,50). Ледеки впервые осталась без награды на дистанции на Олимпийских играх. В эстафете 4×200 м вольным стилем Ледеки плыла на последнем этапе, где показала лучшее время и обогнала австралийку Лию Нил, но китаянка Ли Бинцзе сумела удержать преимущество над Ледеки и принесла золото своей команде, которая установила мировой рекорд (7:40,33). Американки отстали на 0,40 сек и установили рекорд Америки. Своё второе золото на Играх в Токио Ледеки выиграла на дистанции 800 метров, где в финале опередила Ариарне Титмус на 1,26 сек. Ставшая третьей Квадарелла отстала от Ледеки на 5 с лишним секунд. Таким образом, по итогам трёх Олимпийских игр на счету Ледеки стало 10 медалей, включая 7 золотых.

Результаты на Олимпийских играх

Рекорды 

 Рекорд среди женщин вольным стилем в 50-метровом бассейне на дистанции 1500 метров (15.20,48)
 Рекорд среди женщин вольным стилем в 50-метровом бассейне на дистанции 800 метров (8.04,79)
 Рекорд среди женщин по количеству установленных мировых рекордов (14)
 Рекорд чемпионатов мира среди женщин по количеству медалей в 50-метровом бассейне (20)
 Рекорд чемпионатов мира среди женщин по количеству золотых медалей в 50-метровом бассейне (17)
 Рекорд чемпионатов мира среди женщин по количеству медалей в личном зачёте в 50-метровом бассейне (15)
 Рекорд чемпионатов мира среди женщин по количеству золотых медалей в личном зачёте в 50-метровом бассейне (13)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству медалей в одной дисциплине (вольный стиль) (20)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей в одной дисциплине (вольный стиль) (17)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей вольным стилем на дистанции 1500 метров (4)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей вольным стилем на дистанции 800 метров (4)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей вольным стилем на дистанции 400 метров (4)
 Совладелица (Федерика Пеллегрини) рекорда чемпионатов мира среди женщин по количеству золотых медалей в одной дисциплине на одной дистанции (3)
 Совладелица (Натали Коглин, Кристин Отто) рекорда чемпионатов мира среди женщин по количеству медалей на одном первенстве (6)
 Рекорд чемпионатов мира среди женщин по количеству медалей в личном зачёте на одном первенстве (4)
 Рекорд чемпионатов мира среди женщин по количеству золотых медалей в личном зачёте на одном первенстве (4)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству медалей в одной дисциплине (вольный стиль) на одном первенстве (6)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству медалей в личном зачёте в одной дисциплине (вольный стиль) на одном первенстве (4)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей в одной дисциплине (вольный стиль) на одном первенстве (5)
 Рекорд чемпионатов мира среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей в личном зачёте в одной дисциплине (вольный стиль) на одном первенстве (4)
 Рекорд Олимпийских игр среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей вольным стилем (5)
 Рекорд Олимпийских игр среди мужчин и женщин по количеству золотых медалей вольным стилем в личном зачёте (4)
 Совладелица (Кристин Отто) рекорда Олимпийских игр по количеству медалей в личном зачёте на одном первенстве (3)
 Совладелица (Кристин Отто) рекорда Олимпийских игр по количеству золотых медалей в личном зачёте на одном первенстве (3)

Примечания

Ссылки 
 Рекорд мира Кэти Ледеки на дистанции 1500 метров вольным стилем.
 Ледеки на сайте сборной США по плаванию

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию
Чемпионы США по плаванию
Обладатели действующих мировых рекордов